Sundom kan avse:

 Sundom, Sverige – en by i Luleå kommun i Sverige
 Sundom, Finland – en del av Vasa stad, Finland